Уи́льям Уо́тсон ():
 Уотсон, Уильям (род. 1962) — английский шахматист, гроссмейстер (1990).
 Уотсон, Уильям (1715—1787) — английский врач и учёный. См. также 
 Уотсон, Уилли